Goose steht für
Goose (Band), belgische Elektro Rock- und Dance-Punk-Band
Generic Object Oriented Substation Events, Netzwerkprotokoll
das Wasserflugzeug Grumman G-21
den Spitznamen des deutschen Pokerspielers Steffen Sontheimer (* 1990)
einen englischsprachigen Familiennamen (z. B. die britische Filmschauspielerin Claire Goose)

Siehe auch:
 XSM-73 Goose
 Goose Island
 Blue Goose
 Grey Goose
 Goose Creek
 Goes (Begriffsklärung)
 Gose (Begriffsklärung)